Janez Albreht je ime več osebnosti:

 Janez Albreht (hokejist)
 Janez Albreht (igralec)